

Patronyme 
 Julio Requejo Santos (1885-1951), photographe espagnol.

Toponyme 
 Requejo de Sanabria est une municipalité espagnole de la province de Zamora.